Casellesi – abitanti di Badia Pavese
Casellesi – abitanti di Casei Gerola
Casellesi – abitanti di Casella (Italia)
Casellesi – abitanti di Caselle (Altivole)
Casellesi – abitanti di Caselle Landi
Casellesi – abitanti di Caselle Lurani
Casellesi – abitanti di Caselle Torinese
Casellesi – abitanti di Caselle de' Ruffi
Casellesi – abitanti di Caselle in Pittari